Йоос де Момпер (; ,  — , ) — фламандский художник-пейзажист, представитель позднего маньеризма.

Биография 
Родился в семье художника Бартоломеуса де Момпера, который стал первым учителем Йооса.

Не все страницы жизни художника известны точно. По предположениям, в 1580 году он предпринял путешествие в Италию ради наглядного знакомства с сокровищами искусства, накопленными в Италии, и с целью совершенствования собственного мастерства. В 1590 году женился в городе Антверпен. Имел трёх сыновей, которые благодаря отцу тоже получили художественное образование.

Среди первых художественных авторитетов для Йооса был земляк Питер Брейгель старший. Об этом свидетельствует раннее произведение Йооса «Пейзаж с падением Икара» (Национальный музей Швеции), где художник цитировал мотивы одноимённой картины Брейгеля-старшего. У Брейгеля-старшего картина полна горечи от равнодушия окружающих к гибели героя. Чтобы усилить эту горечь, он спрятал погибающего Икара так, что зритель вынужден долго того искать. Картина молодого Момпера — обычная иллюстрация античного мифа.

С 1581 года принят в гильдию художников Антверпена. Известен как создатель пейзажей, над которыми работал главным образом в мастерской. Общение с другими художниками привело к труду вместе над картинами, где Момпер рисовал пейзажные фоны. Но работал и отдельно. В 1611 году — декан Антверпенской гильдии живописцев. Его, как известного художника Фландрии, увековечил в своей «Галерее» прославленный портретист Ван Дейк.

Как большинство фламандских художников, Йоос де Момпер был привлечен к созданию картонов (эскизов) для гобеленов. Способности Йооса де Момпера хорошо укладывались в требования создания вердюр, где преобладали пейзажи и растения. Об этом свидетельствуют сведения о денежных выплатах мастеру за созданные картоны от 1595 года.

Момпер и Арчимбольдо 
Момпер и Арчимбольдо — современники, но Момпер был моложе Арчимбольдо. Представитель позднего маньеризма во Фландрии, Момпер охотно создавал вымышленные пейзажи, хотя и с учётом реальных зарисовок гор, скал, рек, пещер, растущих или поваленных деревьев. Впоследствии он подпал под влияние Арчимбольдо, хотя и не стал рабски копировать его находки, как поступали арчимбольдески.

Литература 

 Всеобщая история искусств, Т. 3, М., 1962
 Wilhelm Adolf Schmidt: Momper, Joos de. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 22. Duncker & Humblot, Leipzig 1885, S. 159 f.
 Biografía en Los maestros de la pintura occidental, pág. 732. Taschen, 2005, ISBN 3-8228-4744-5

Примечания 

Художники Фландрии
Художники-пейзажисты Бельгии
Художники маньеризма